Antarctic steht für
 Antarctic (Schiff), Schiff der schwedischen Antarktisexpedition (1901–1903)
 Antarctic (Zeitschrift), Zeitschrift der New Zealand Antarctic Society
Antarctic ist Namensbestandteil von:
 Antarctic Bay
 Antarctic-Canyon
 Antarctic Point
 Antarctic-Sund
Siehe auch:
 Antarctica
 Antarcticit
 Antarktika
 Antarktis